Фосфорит:

 Фосфорит — осадочная горная порода, состоящая преимущественно из фосфатных минералов группы апатита.

Спортивные клубы 
 «Фосфорит» — советский футбольный клуб из Каратау (Казахская ССР).
 «Фосфорит» — советский и российский футбольный клуб из Кингисеппа, Ленинградская область.
 «Фосфорит» — советский и эстонский футбольный клуб из Таллина (в отдельные годы представлял Маарду).

Прочее 
 Промышленная группа «Фосфорит» — производитель фосфорных удобрений, часть химической компании «ЕвроХим»
 Промышленная зона «Фосфорит» — производственная площадка рядом с Кингисеппом

См. также 
 Фосфор (значения)